61. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 11–12 lutego 1967 roku w stolicy Norwegii, Oslo. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Bislett Stadion po raz siódmy (wcześniej w 1925, 1947, 1949, 1956, 1959 i 1965). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Drugi raz z rzędu mistrzem został Holender Kees Verkerk. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 36 łyżwiarzy z 14 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1967 w sportach zimowych
1967 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo